Виктор Александрович Вóхминцев (род. 26 апреля 1951, с. Куяновский стройучасток, Тегульдетский район, Томская область, РСФСР, СССР) — советский и российский деятель органов внутренних дел и миграционной службы. Заместитель директора Федеральной миграционной службы Российской Федерации с октября 2004 по 28 января 2009. Генерал-майор милиции. Кандидат технических наук (2005).

Биография 
Родился 26 апреля 1951 в селе Куяновский стройучасток (ныне деревня Куяновская Гарь) Тегульдетского района Томской области.

В 1979 окончил Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, в 1992 — Московский юридический институт по специальности «правоведение», в 2005 — 1-й факультет Академии Управления МВД России по специальности «государственное и муниципальное управление» (квалификация — менеджер). В 2005 в Воронежском государственном техническом университете защитил диссертацию по теме «Повышение эффективности противодействия утечке информации в деятельности органов внутренних дел на основе оптимизации разнородных информационных процессов» на соискание учёной степени кандидата технических наук.

После окончания средней школы учился в ПТУ, с 1970 по 1972 проходил срочную службу в рядах Советской армии старшим оператором военного приёмника войсковой части. Во время службы вступил в КПСС. После демобилизации с 1975 по 1979 работал токарем на московском заводе «Знамя Революции».

С 1979 — на службе в органах внутренних дел: милиционер 92 отделения милиции УВД Бауманского райисполкома, инспектор, с 1983 по 1986 — заместитель начальника ОБХСС Бауманского района РУВД Москвы, с 1986 по 1991 — начальником ОБХСС 4-го РУВД.

В 1996 назначен начальником Отдела вневедомственной охраны. С марта по июль 2000 — начальник межрайонного отдела вневедомственной охраны Центрального административного округа при ГУВД Москвы.

С июля 2000 по апрель 2003 — заместитель начальника Милиции общественной безопасности, начальник Управления вневедомственной охраны при ГУВД Москвы.

С апреля 2003 по октябрь 2004 — инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны МВД России.

С октября 2004 по 28 января 2009 — заместитель директора Федеральной миграционной службы Российской Федерации. Уволен из органов внутренних дел по достижении предельного возраста с правом ношения форменной одежды.

После отставки с ноября 2009 по июль 2010 — советник Управления делами (Департамента) Министерства иностранных дел России. С сентября 2010 по 10 ноября 2011 — вице-президент по безопасности АКБ «Славия». С августа 2012 — советник генерального директор ФГУП «Охрана» МВД России.

Семья 
Женат, имеет двух дочерей

Награды 
 Государственные
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
 Медаль Жукова

 Ведомственные
 Медаль «200 лет МВД России»
 Медаль «За усердие» (ФМС России)
 Медаль «За добросовестную службу» (ФМС России)
 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» (МЧС России)
 Нагрудный знак «Заслуженный работник МВД» (1991)
 Именное оружие — пистолет Макарова

 Иные
 Медаль «300 лет Российскому флоту»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «В память 1000-летия Казани»
 Медаль «За безупречную службу» I, II, III степеней
 Медаль «Во славу Осетии»

Ссылки 

 ФМС в лицах: заместитель директора ФМС России Вохминцев Виктор Александрович 
 В центре внимания службы — человек

Генерал-майоры милиции (Российская Федерация)